żmijka – potoczna nazwa przenośnika śrubowego
 żmijka – jeden z manewrów lotniczych
 żmijka – lina mocująca lik żagla do drzewca.
 żmijka (Echiichthys vipera) – gatunek ryby
 żmijka – potoczna nazwa spirali do udrażniania rur kanalizacyjnych

Zobacz też 
 Żmija